Crossford hace referencia a:

 Crossford (Fife), Escocia
 Crossford (South Lanarkshire), Escocia